Авиапочта может означать:

 Авиапо́чта, или авиацио́нная по́чта — вид почтовой связи, при котором почтовые отправления транспортируются воздушным путём с помощью авиации.

Искусство 

 Авиапочта () — немая чёрно-белая приключенческая мелодрама 1925 года.
 Авиапочта () — двенадцатая серия третьего сезона американского телесериала «Остаться в живых».